Уи́тман () — фамилия. Известные носители:

 Уитман, Кристина Тодд (род. 1946) — американский политик и писатель.
 Уитман, Мэй (род. 1988) — американская актриса кино и телевидения, занимается озвучиванием фильмов.
 Уитман, Сара Хелен (1803—1878) — американская поэтесса и эссеист, представитель трансцендентализма.
 Уитман, Слим (1924—2013) — американский исполнитель кантри- и фолк-музыки.
 Уитман, Стюарт (1928—2020) — американский актёр, номинант на премию «Оскар».

См. также